F. Stuart Chapin ist der Name folgender Personen:
 F. Stuart Chapin Jr. (1916–2016), US-amerikanischer Stadtplaner
 F. Stuart Chapin III (* 1944), US-amerikanischer Ökologe
 Francis Stuart Chapin (1888–1974), US-amerikanischer Soziologe